Pula (en italien Pola, en slovène Pulj) est une ville du nord-ouest de la Croatie
 Pula est une commune italienne de la province de Cagliari.
 Pula, une commune hongroise du comitat de Veszprém.
 Le Pula est la devise officielle du Botswana.

Homonymie de toponyme